

Figure dello sport
James Smith (pugile) (n. 1953), pugile statunitense, soprannominato "Bonecrusher" (spaccaossa)
Jim Smith (calciatore 1940) (n. 1940), calciatore britannico
James Smith (calciatore 1848), calciatore scozzese
James Smith (calciatore 1876), calciatore
James Smith (calciatore 1985), calciatore britannico dell'Altrincham
James Smith (calciatore 1980), calciatore scozzese
James Smith (pugile) (n. 1959), pugilatore statunitense 
James Crosbie Smith (1894-1980), giocatore britannico di cricket
James L. Smith III (n. 1967), calciatore statunitense
James Roy Smith, giocatore e allenatore di pallanuoto statunitense
James Stephen Smith (n. 1963), Scottish born Canadian ice hockey player
James Smith (cricket), giocatore australiano di cricket
James Smith (cricket Kent), giocatore di cricket del Kent
James William Smith Betsill, noto come Jimmy Smith (1934-2002), cestista

Militari
Jamie Smith (militare) (1972-1993), U.S. Army Ranger che ha servito a Mogadiscio in Somalia
James Smith (VC) (1871-1976), britannico decorato con la Victoria Cross
James Argyle Smith (1831-1901), generale confederato nella guerra civile americana
James Alexander Smith (fl. 1914), britannico decorato con la Victoria Cross
James Floyd Smith (1884-1956), pilota collaudatore statunitense e istruttore per Glenn Martin
James Robert Smith (aviatore), asso del volo della prima guerra mondiale
James Thomas Smith (1908-1990), ammiraglio della US Navy
James Smith (ca. 1737-1814), leader statunitense dei "Black Boys", colonnello nella rivoluzione americana, legislatore

Persone di spettacolo
 James Smith - cantante e compositore della band Hadouken!
 James Dallas Smith (n. 1974) - musicista e attore canadese
 James Prince (nato James Andre Smith) - fondatore statunitense della Rap-A-Lot Records
 LL Cool J (nato James Todd Smith nel 1968) - rapper statunitense
 James Smith (n. 1982) - chitarrista statunitense del gruppo Underoath
 James Smith (n. 1982) - percussionista britannico del gruppo Season's End
 James Smith - montatore e attore cinematografico (morto nel 1951)

Scienziati e accademici
James Smith (educatore), Università di Edimburgo, 1732-1736
James Edward Smith (1759-1828), botanico britannico e fondatore della Linnean Society
James George Smith (1819-1849), fondatore della fraternità americana del college Beta Theta Pi
James Smith (ottico) (m. 1870)
James K. A. Smith (n. 1970), professore associato di filosofia al Calvin College
James Leonard Brierley Smith (1897-1968), ittiologo sudafricano

Politici, giudici e uomini pubblici
James Smith - politico canadese del territorio dello Yukon (1966-1976)
James Smith (1719-1806) - delegato della Pennsylvania che firmò la dichiarazione d'indipendenza degli Stati Uniti d'America
James Smith, Jr. (1851-1927) - senatore statunitense del New Jersey
James A. Smith (1911-?) - membro canadese del parlamento
James E. Smith, Jr. (n. c. 1968) - membro della camera dei rappresentanti del South Carolina
James Francis Smith (1859-1928) - amministratore statunitense, governatore delle Filippine, 1906-1909
James MacCallum Smith (1868-1939) - politico australiano, proprietario di quotidiano
James Masterton-Smith (1878-1938) - britannico
James M. Smith (1823-1890) - politico statunitense, governatore della Georgia
James Sinclair Smith (1816–?) - politico canadese originario della Scozia
James Skivring Smith (1825-1884?) - vicepresidente (1870-1872) e presidente ad interim (1871-1872) della Liberia
James Smith (politico del Kansas) - segretario di stato del Kansas
James Strudwick Smith (1790-1859) - rappresentante USA del North Carolina 	
James T. Smith, Jr. (n. 1942) - statunitense, County Executive of Baltimore County, Maryland
James Vernon Smith (1926-1973) - rappresentante USA dell'Oklahoma
James W. Smith, Jr. - statunitense, capo della corte suprema del Mississippi
James Y. Smith (1809-1876) - statunitense, governatore del Rhode Island
 James Smith - capo canadese dei Cree del XIX secolo, fondatore del James Smith First Nation a Saskatchewan
James Joynton Smith (1858-1943) - politico australiano
James Parker Smith - membro del parlamento britannico del Glasgow Partick, 1890-1906

Altri
James and Horace Smith (1775-1839), uno dei due scrittori britannici
James Smith (abolizionista)
James Smith (architetto) (c. 1645-1731), architetto scozzese
James Smith (inventore) (1789-1850), inventore britannico
James Smith (giornalista) (1820-1910), giornalista australiano
James Smith (minatore) (1827-1897), minatore australiano
James Smith (assassino) (1936-1962), assassino britannico
James J. Smith (n. negli anni 1940), American law enforcement officer
James McCune Smith (1813-1865), medico e attivista statunitense
James Milton Smith (1823-1890), militare e politico statunitense
James Robert Smith (n. 1957), scrittore statunitense
James Thorne Smith (1892-1934), scrittore statunitense
James W. Smith, allenatore di cavalli